Боннвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Боннвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя
 Боннвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма

Див. також 
 Бонвіль